Ka'ba est un mot d'origine arabe ( الكعبة (en transcription traditionnelle : ʾal kaʿabaʰ)) signifiant cube qui peut désigner :

 la Ka'ba située au centre de la Grande Mosquée (al-Masjid al-Haraam) de La Mecque, vers lequel les musulmans se tournent pour prier.
 la Ka'ba-ye Zartosht, un monument achéménide situé sur le site de Naqsh-e Rostam, dans la province du Fars en Iran.

Voir aussi